Filippeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Filippeschi (* 1960), italienischer Politiker, Bürgermeister von Pisa
 Marco Filippeschi (Tennisspieler) (* 1967), italienischer Tennisspieler
 Mario Filippeschi (1907–1979), italienischer Opernsänger (Tenor)

Filippeschi steht zudem für:
 Filippeschi (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht, das schon in Dantes Divina Commedia genannt wird.